A csiroki (cherokee) kifejezés az alábbiakra utalhat:
Cserokik, nép
Cseroki nyelv